Ротор (дифференциальный оператор).
 RoT, Root of Trust — корень доверия.